Унковский (Уньковский) — фамилия. Известные представители:

 Унковский, Александр Семёнович (1825—1900) — генерал-лейтенант.
 Унковский, Алексей Михайлович (1828—1893) — юрист и общественный деятель.
 Унковский, Борис Владимирович (1922-1992) - советский учёный в области органической химии. Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Унковский, Всеволод Андреевич (1884—1969) — советский вице-адмирал, лауреат Сталинской премии СССР, специалист в области морской артиллерии.
 Унковский, Георгий Сергеевич (1875—?) — член IV Государственной думы от Пензенской губернии.
 Унковский, Григорий Яковлевич (?-после 1654) — русский посол на Украине во время народно-освободительной войны там в 1648—1654 годах.
 
 Унковский (Ауэр), Михаил Симонович (Семёнович) (1905—1967) — американский актёр.
 Унковский, Николай Владимирович (1856—1904) — русский оперный певец (драматический баритон)
 Унковский, Семён Яковлевич (1788—1882) — капитан-лейтенант, первый директор Московского дворянского института.
 
 Унковский, Слободан (род. 1948) — македонский театральный режиссёр, министр культуры.

Унковские — дворянский род.